Bob Lenarduzzi, calciatore canadese;
Domenico Lenarduzzi, giurista italiano;
Roberto Lenarduzzi, calciatore italiano.